Augusta Fernanda de Habsburgo-Lorena y Wettin (Florencia, 1 de abril de 1825-Múnich, 26 de abril de 1864) fue una archiduquesa de Austria y princesa de Toscana por nacimiento. Se convirtió en la esposa del futuro regente del Reino de Baviera, Leopoldo de Baviera (1821-1912).

Familia de origen 

Su padre, Leopoldo II de Toscana (1797-1870), fue el último gran duque de Toscana, y el segundo hijo del gran duque Fernando III de Toscana y de la princesa Luisa de Borbón-Dos Sicilias; y su madre, María Ana de Sajonia (1799-1832), nacida princesa de Sajonia, fue la quinta hija del príncipe Maximiliano de Sajonia y de su primera esposa, la princesa Carolina de Borbón-Parma.

Fue también descendiente de los emperadores Carlos VI y Carlos VII del Sacro Imperio Romano Germánico. Quedó huérfana de madre con siete años, por lo que la crianza y educación de ella y sus dos hermanas, Carolina Augusta y María Maximiliana, estaría a cargo de su tía y a la vez abuelastra, María Fernanda de Sajonia. Después de una estricta educación católica, desarrolló un interés en las artes y las ciencias a temprana edad. Los contemporáneos la describieron como alta, hermosa y tímida.

Matrimonio y descendencia 

Augusta Fernanda se casó el 15 de abril de 1844, en Florencia, con Leopoldo de Baviera. El rey Luis I de Baviera se oponía al matrimonio porque Augusta Fernanda estaba mostrando los primeros síntomas de tuberculosis.

De su matrimonio nacieron cuatro hijos:
 Luis III (1845-1921), rey de Baviera. Se casó con la archiduquesa María Teresa de Austria-Este; con descendencia.
 Leopoldo (1846-1930), se casó con la archiduquesa Gisela de Austria; con descendencia.
 Teresa (1850-1925), tomó las órdenes religiosas y se convirtió en abadesa del monasterio de Santa Ana en Múnich.
 Arnulfo (1852-1907), se casó con la princesa Teresa de Liechtenstein; con descendencia.

Augusta Fernanda no tuvo un papel político, pero era una firme defensora de su marido. Mantuvo sus raíces italianas e hizo aprender el italiano a sus hijos. En 1848, criticó abiertamente el comportamiento del rey Luis I de Baviera, en particular, su relación con la bailarina Lola Montez que dañó el prestigio de la monarquía. El príncipe Leopoldo recibió a una delegación de ciudadanos de Múnich que expresaron su indignación por las condiciones inmorales. La revolución de 1848 puso fin a la relación y el rey tuvo que abdicar debido a la impopularidad. La princesa Augusta Fernanda buscó fortalecer la autoridad del nuevo rey Maximiliano II de Baviera (quien era hermano del príncipe Leopoldo), a través de presentaciones en público, en su caso, para mitigar el daño que había causado una monarquía autoritaria. Durante el reinado de Maximiliano II, el príncipe Leopoldo no tuvo roles políticos significativos.

Muerte 

La archiduquesa Augusta Fernanda murió en Múnich el 26 de abril de 1864 de tuberculosis, a los 39 años. Está enterrada en la Theatinerkirche en Múnich. Leopoldo nunca se volvió a casar, y la hermana de este, Aldegunda, y su hija Teresa se hicieron cargo del hogar.

Distinciones honoríficas 

 13 de mayo de 1851-26 de abril de 1864: Gran maestre de la Orden de Santa Isabel. ()
  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. (Reino de España)

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 http://www.thepeerage.com/p10183.htm#i101822

Archiduquesas de Austria de la rama toscana de los Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Sepultados en la Iglesia de los Teatinos y San Cayetano
Fallecidos por tuberculosis
Princesas de Baviera por matrimonio
Nacidos en Florencia
Fallecidos en Múnich